Amyras är ett släkte av steklar som beskrevs av Nixon 1943. Amyras ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Amyras